Sebastian Schonlau, né le  à Warburg, est un footballeur allemand qui évolue au poste de défenseur central au Hambourg SV.

Biographie

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du SC Paderborn 07
Joueur du Hambourg SV
Naissance en août 1994
Naissance à Warburg